The First Emperor – opera lirica di Tan Dun
 Il primo imperatore (The First Emperor) – film del 2006 diretto da Nic Young